Jürgen Gredig (Nyugat-Berlin, 1966. január 19. –) német labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

További információk 
 
 Jürgen Gredig a transfermarkt.com oldalán 

1966-ban született személyek
Berliniek
Német labdarúgók
A Hertha Zehlendorf labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek